Németország
Staufenberg, település Alsó-Szászországban, a Göttingeni járás
Staufenberg, település Hessenben

Hasonló nevű személy
 Gróf Claus Schenk von Stauffenberg német ezredes, a Hitler elleni 1944-es sikertelen merénylet végrehajtója